Hürth heißen folgende geographischen Objekte:
 Hürth, Stadt im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hürth, ehemaliger Name von Alt-Hürth, einem Stadtteil von Hürth
 Hürth (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Bayern
 Hürth (Gemeinde Halbenrain), Katastralgemeinde von Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Hürth ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Hürth (1880–1963), deutscher katholischer Theologe, Sohn von Hermann Joseph Hürth
 Hermann Joseph Hürth (1847–1935), deutscher Architekt
 Theodor Hürth (1877–1944), deutscher katholischer Theologe, Sohn von Hermann Joseph Hürth 

Siehe auch:
 Hurth